Boulevard de la Côte-Vertu - straat in Montreal, Canada
 Côte-Vertu (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat